Zenó de Verona (Nord d'Àfrica, c. 300 - Verona, 371 o 380), bisbe de Verona 
 Zenó i companys màrtirs de Roma durant les persecucions dioclecianes (s. III)
 Zenó, Vidal i Felícola de Roma martiritzats plegats a Roma probablement durant les persecucions de Dioclecià